The Beginning е компилационен албум на хевиметъл групата Mercyful Fate. Съдържа EP-то Mercyful Fate и различни версии на пет песни от Melissa.

Състав 
 Кинг Дайъмънд – вокали
 Ханк Шърман – китара
 Майкъл Денър – китара
 Тими Хансен – бас
 Ким Ръз – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Мърсифул Фейт
Музикални албуми от 1987 година
Компилации